Landshøvding har flere betydninger:

 Landshøvding – chefen for lensstyrelsen i Sverige og indtil 2009 i Finland.
 Ålands landshøvding - titlen for den finske stats repræsentant på de selvstyrede Ålandsøerne.
 Landshøvding (Grønland) – øverste danske embedsmand i Grønland 1950-79.
 Landshøvding (Island) – øverste danske embedsmand i Island 1873-1904.

en:County Governor
sv:Landshövding